Barbara Petzold (Oberwiesenthal, RDA, 1955), esquiadora de fons alemanya 
 Christian Petzold (Hilden, Rin del Nord-Westfàlia, 1960), guionista i director de cinema alemany 
 Christian Petzold (compositor) (Königstein, Saxònia, 1677 – ?)
 Eugen Karl Petzold (Ronneburg, Altenburg, Turíngia, 1813 - Basel, Suïssa, 1889), músic alemany